La competizione del concorso completo individuale di equitazione dai Giochi della XV Olimpiade si è svolta i giorni dal 30 luglio al 2 agosto 1952 a Helsinki.

Risultati

Prova di dressage 
Si è svolta i giorni 30 e 31 luglio al Ruskeasuo Sports Park di Helsinki.

Prova di cross-country 
Si è svolta il giorno 1º agosto nelle sedi di Hämeenkylä e  Tali presso Helsinki.

Prova di Salto ostacoli 
Si è svolta il giorno 2 agosto a Lasko presso Helsinki.

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso completo individuale